Große Moschee ist die Bezeichnung folgender Moscheen:
 Große Moschee von Agadez, Niger
 Große Moschee (Brüssel), Belgien
 Große Moschee Buggingen, Deutschland
 Große Moschee von Bursa, Türkei
 Dschuma-Moschee (Xiva), Chiwa, Usbekistan
 Mezquita de Córdoba, Spanien
 Divriği-Moschee, Türkei
 Große Moschee von Djenné, Mali
 Große Moschee von Dosso, Niger
 Große Moschee von Durrës, Albanien
 Große Moschee von Gaza, Palästina
 Große Moschee von Kairouan, Tunesien
 Große Moschee von Kano, Nigeria
 Große Moschee von Khartum, Sudan
 Kilwa Kisiwani#Große Moschee, Tansania
 Große Moschee Kuwait
Große Moschee von Malang, Indonesien
 Große Moschee (Medgidia), Rumänien
 al-Masdschid al-Harām in Mekka, Saudi-Arabien
 Große Moschee von Mopti, Mali
 Große Moschee von Niamey, Niger
 Große Pariser Moschee, Frankreich
 Große Moschee von Samarra, Irak
 Große Moschee von Sofia, Bulgarien
 Große Moschee von Tirana, Albanien
 Große Moschee zu Tongxin, China
 Große Moschee von Touba, Senegal
 Große Moschee von Xi'an, China
 Große Moschee von Yama, Niger
 Große Moschee von Zahedan, Iran
 Große Moschee von Zinder, Niger